Abod település
 Abod keresztnév